Antonia Ciasca – archeologa italiana
Agostino Ciasca – cardinale e orientalista italiano
Raffaele Ciasca – storico e politico italiano